Lightning Bill – film del 1926 diretto da Louis Chaudet
Lighting Bill o Lightning Bill (film 1934) – film del 1934 diretto da Victor Adamson (come Denver Dixon)